Wendelstein (berg), een 1838 meter hoge berg van de Beierse Alpen in Duitsland.
Wendelstein (Middel-Franken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Wendelstein 7-X, een expertimentele kernfusiecentrale van het type stellarator